Qaarajuttukasik bezeichnet:
 Qaarajuttukasik (Insel, Nuuk, nördlich) (Sorteskær), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarajuttukasik (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarajuttukasik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland